I'm your man (album van Leonard Cohen), een muziekalbum uit 1988 van de Canadese zanger Leonard Cohen
 I'm Your Man (single van Leonard Cohen), een van dit album afkomstige single uit 1988
 Leonard Cohen: I'm Your Man, een film uit 2006 over het leven en carrière van Leonard Cohen
 I'm your man (Jason Sellers), een muziekalbum uit 1997 van de Amerikaanse zanger Jason Sellers
 I'm your man (2PM), een single uit 2011 van de Zuid-Koreaanse jongensband 2PM
 I'm your man (Barry Manilow), een single uit 1986 van de Amerikaanse zanger Barry Manilow
 I'm your man (Wham!), een single uit 1985 van de Britse popgroep Wham!